Olimpijada može značiti:
 Olimpijada, uobičajen naziv za Olimpijske igre i druga natjecanja:
 Međunarodna informatička olimpijada
 Palićka olimpijada
 Šahovska olimpijada
 Olimpijada (kraljica), epirska princeza, majka Aleksandra Velikog
 1022 Olimpijada, asteroid glavnog asteroidnog pojasa

Slični pojmovi:
 Olimp
 Olimpija